Liez puede referirse a:
 Liez, comuna francesa situada en Aisne.
 Liez, comuna francesa situada en Vendée.